Джон Э́ллис Бо́улт (также Болт, ; р. 1943, Лондон, Великобритания) — американский славист, искусствовед, куратор британского происхождения. Специалист по русской культуре конца XIX — начала XX века. Исследователь русского авангарда.

Биография 
Джон Эллис Боулт родился в Лондоне в семье рабочего левых взглядов. Высшее образование получил в Великобритании в Сент-Эндрюсском университете. 
Неоднократно приезжал на стажировки в  СССР.

Профессор кафедры славянских языков Университета Южной Калифорнии (Лос-Анджелес). 

Создатель и директор Института современной русской культуры (Institute of Modern Russian Culture, IMRC) при Университете Южной Калифорнии. Основная цель Института – собрать воедино все эмигрантские архивы, создать библиотеку и исследовательский центр – была выполнена. Сейчас в коллекции представлены архивы, редкие книги, записи живых голосов, фотографии и грампластинки.

Главный редактор издания «Experiment/Эксперимент», посвящённого русской культуре (выходит с 1995).

Куратор художественных выставок 
 1998—1999 — Theater of Reason/Theater of Desire: the Art of Alexandre Benois and Léon Bakst (Лугано, Швейцария, 1998; Франкфурт, Германия, 1999)
 1999—2001 — Амазонки авангарда / Amazons of the Avant-Garde (Музей Соломона Гугенхайма, Берлин-Бильбао-Венеция-Нью-Йорк, 1999; Государственная Третьяковская галерея, Москва, 2001)
 2010 — «Космос русского авангарда: Искусство и исследование Вселенной, 1900—1930». Государственный музей современного искусства Греции. Афины,
 2009—2010 — Удиви меня! Сергей Дягилев и Русские балетные сезоны. Монако, Villa Sauber, 2009; Монако, Salle des Arts du Sporting d’Hiver, 2009; Москва, Государственная Третьяковская галерея, 2010.
 2016 — Лев Бакст / Léon Bakst. К 150-летию со дня рождения. ГМИИ им. А. С. Пушкина, Москва.

Библиография 

Автор
Diaghilev and Russian Stage Designers: A Loan Exhibition of Stage and Costome Design from The Collection of Mr. and Mrs. Lobanov-Rostovsky /J. E. Bowlt,  A. H. Pope. (1972)
Russian formalism: A collection of articles and texts in translation / Eds. St. Bann, J. E. Bowlt. (Edinburgh, 1973)
Russian Art, 1875-1975: A Collection of Essays. (1976)
Russian Art of the Avant-Garde: Theory and Criticism 1902-1934 / Ed.and tr. by J. E. Bowlt. NY: Thames and Hudson, 1976. (1988, 1991)
Russian and Soviet Painting: an Exhibition from the Museums of the USSR Presented At the Metropolitan Museum of Art, New York, and the Fine Arts Museums of San Francisco / Introd. by D. V. Sarabianov.(1977)
Stage Designs and the Russian Avant-Garde (1911-1929). (1978)
The Art of Russia, 1800-1850 = Русское искусство: An Exhibition from the Museums of the USSR. (1978)The Сilver Аge, Russian art of the early twentieth century and the "World of art" group. (1979)Possibilities of Photography / Möglichkeiten der Photographie / K. Rubinger, J. Bowlt, E. Petzold and A. Rodtschenko (1982)Russian Stage Design: Scenic Innovation, 1900-1930 : From the Collection of Mr. & Mrs. Nikita D. Lobanov-Rostovsky. (1982)Revolutionary textile design, Russia in the 1920s and 1930s. / Intro.by J. E. Bowlt. (1983)Pavel Filonov: A Hero and His Fate/ Tr., ed. and annotat. by N.Misler, J. E. Bowlt. Austin, Texas, 1984Life of Vasilii Kandinsky in Russian Art: A Study of on the Spiritual in Art. (1984)Die Maler und Das Theater im 20 Jahrhundert/ D. and E. Billeter, J.E. Bowlt et al. (1986)Of Absence and Presence.(1986)Russian Samizdat Art / Charles ed. and J. E. Bowlt, R. and V. Gerlovin. (1987)
 Русское театрально-декорационное искусство 1880-1930. М.: Сов. фонд культуры, 1988
 Шедевры живописи XX века из собрания Тиссен-Борнемиса / Д.Э. Боулт, Н.Мислер. Милан: Fondazione Thyssen-Bornemisza, 1988Russian Art of the Avant-Garde: Theory and Criticism 1902-1934. (1988)10 Plus 10: Contemporary Soviet and American Painters.(1989)Kazimir Malevich 1878-1935 / K. Malevich, W.A.L. Beeren, J. Joosten, J. Bowlt et al. (1990)
 Modern Art and Popular Culture: Readings in High and Low: With Essays / J. E. Bowlt, L. Cooke, L. Eitner, I. Lavin, P. Plagens. (1990)From action to dynamic silence: The art of Nikolai Kosak. (1991)
 Художники русского театра 1880-1930: Собрание Никиты и Нины Лобановых-Ростовских.М.: Искусство, 1991Twentieth-Century Russian and East European Painting / J. E. Bowlt and N. Misler. (1993)
 Художники русского театра. 1880-1930 / Д. Э. Боулт, Н. Д. Лобанов-Ростовский. М.: Искусство 1994The Salon Album of Vera Sudeikin-Stravinsky / Ed. and tr. by J. E. Bowlt. Princeton: Princeton University. Press, 1995Art in America / L. Nochlin, J. E. Bowlt, B. Groys. (1996)L'Avant-Garde Russe Et La Scene: 1910-1930.(1998)Theater of Reason / Theater of Desire: The Art of Alexandre Benois and Leon Bakst.Thyssen-Bornemisza Found. Geneva; Milan: Skira, 1998The Art of Alexandre Benois & Leon Bakst: Theatre of Reason Theatre of Desire. (1999)Laboratory of Dreams: The Russian Avant-Garde & Cultural Experiment / J. E. Bowlt and O. Matich. (1999)Painting Revolution : Kandinsky, Malevich and the Russian Avant-Gard.Arlington, Virginia, 2000The Uncommon Vision of Sergei Konenkov, 1874-1971: A Russian Sculptor and His Times / M. T. Lampard and J. E. Bowlt. (2001)
  Amazons of the Avant-Garde: Alexandra Exter, Natalia Goncharova,Liubov Popova, Olga Rozanova, Varvara Stepanova, and Nadezhda Udaltsova by Alexandra Exter, Natalia Goncharova, Liubov Popova and Olga Rozanova (2003)
 Бенуа А. Н. Мой дневник: 1916—1917—1918 / Вступ. ст. Д. Э. Боулта, Н. Д. Лобанова-Ростовского; Подг. текста Н. И. Александровой и др. — : Русский путь, 2003
 
Light and Colour in the Russian Avant-Garde; The Costakis Collection / Licht und Farbe in der Russischen Avantgarde: Die Sammlung Costakis. M. Papanikolaou, J. Bowlt, Ch. Douglas, J.-Cl. Marcade, Ch. Lodder et al. (2004)
 Волков А.  Солнце и караван: [Альбом] / Д. Э. Боулт, В. Волков. — : Слово /SLOVO, 2007.
 
Moscow & St. Petersburg 1900-1920: Art, Life, & Culture of the Russian Silver Age. New York: The Vendome Press, 2008 (на нем. яз. – 2009)
A Feast of Wonders: Sergei Diaghilev and the Ballets Russes / J. E.Bowlt and Z. Tregulova. Skira, 2009
Alexander Ponomarev / A. Lengle and J. Bowlt. Tatlin Publishers, 2010
Russia's Silver Age: Moscow and St Petersburg, 1900-1920. Thames & Hudson Ltd, 2010
Редактор
 
 
 Бакст Л. Моя душа открыта. / Подг. изд. Е. Теркель, Дж. Боулта, А. Чернухиной. — : Искусство — XXI век, 2012. — Кн. 1–2.
 Experiment/Эксперимент: A Journal of Russian Culture / The Institute
of Modern Russian Culture. Los Angeles, California, USA (выходит с
1995):
 Vol. 1 (1995): Centrifuge: Memoirs, Letters, and Other Documents from the Era of Russian Modernism
 Vol. 2 (1996): MOTO-BIO - The Russian Art of Movement: Dance, Gesture,and Gymnastics, 1910-1930
 Vol. 3 (1997): RAKhN: The Russian Academy of Artistic Sciences
 Vol. 4 (1998): Signs of the Times: Culture and the Emblems of the Apocalypse
 Vol. 5 (1999): Из архива  Николая Ивановича Харджиева, хранящегося в Культурном фонде «Центр Харджиева-Чага» при Музее Стеделийк в Амстердаме. Под редакцией Марка Конекни, Ирины Меньшовой, Джона Боулта. 1999.
 Vol. 6 (2000): Organica / Органика: A Symposium on the Non-ObJective World of Nature in the Russian Avant-Garde (на рус. и англ. яз.) Статьи: Джон Э. Боулт, Шарлотта Дуглас, Светлана Джафарова, Зоя Эндер, Алексей Кострома, Николетта Мислер, Алла Повелихина, Василий Ракитин. 2000.
 Vol. 7 (2001): The New Style: Russian Perceptions of Art Nouveau
 Vol. 8 (2002): Vasilii Kandinsky and the Science of Art (Kandinsky and Soviet Academic Institutions, 1917-21)
 Vol. 9 (2003): Festschrift for Vivian Endicott Barnett (Vasilii Kandinsky)
 Vol. 10 (2004): Performing Arts and the Avant-Garde
 Vol. 11 (2005):Павел Николаевич Филонов Под редакцией Джона Э. Боулта, Николетты Мислер, Ирины Меньшовой. 2005.
 Vol. 12 (2006): Cabaret
 Vol. 13 (2007): Муза. Отрывки из дневника и другие тексты Веры Судейкиной (Стравинской). Под редакцией Ирины Меньшовой. 2007.
 Vol. 14 (2008): The Wanderers
 Vol. 15 (2009): Siberian Modernism
 Vol. 16 (2010): Шестнадцать пятниц: Вторая волна ленинградского авангарда (Владимир Стерлигов и Татьяна Глебова) (в 2 ч.), Под редакцией Елены Спицыной. 2010.  
 Vol. 17 (2011): The Spirit of Diaghilev (на рус. и англ. яз.). Leiden- Boston. 2011. 
 Vol. 18 (2012): The Russian sculpture

 
 
 
 
 Василий Кандинский и теософия // Многогранный мир Кандинского: Сборник. — : Наука, 1999. — С. 30—41.
 Судейкин С. Жизнь в ближней эмиграции // В. Э. Борисов-Мусатов и «Саратовская школа»: Материалы 7-х Боголюбовских чтений. — Саратов, 2001. С. 161—165.
 Инфанте Фр., Горюнова Н. Каталог-альбом артефактов ретроспективной выставки в Московском музее современного искусства/ В. Некрасов, Д. Боулт, Н. Мислер, Ф. Инфанте — : Художник и книга, 2006.
 Перепутья // Наше наследие. — 2007. — № 82. — С. 122—132.
 Серебряные пряди, Серебряный век: Сергей Дягилев и эстетика модернизма // Видение танца: Сергей Дягилев и русские балетные сезоны / Под ред. Дж. Э. Боулта, З. Трегуловой, Н. Ростичер-Джордано. — : Монако, 2009. — С. 57—61.
 «Необходимо украсить повседневную одежду»: Лев Бакст и искусство моды // Теория моды. Одежда. Тело. Культура. — 2009. — № 1 (15). — : Новое литературное обозрение, 2009.
 Снежный меридиан – артефакты Франциско Инфанте и Нонны Горюновой: Каталог выставки в Государственной Третьяковской галереи / Тексты Д. Э. Боулта, Н. Мислер, Вс. Некрасова. — , 2009.
 Transcending Reason // Выставка картин «0,10»: Ivan Puni: Works from the Collection Herman Berninger, Zurich, and Photorgaphs of the Russian Revolution. Bern: Benteli Verlags AG, 2003. P. 36–52.

Награды 
 Орден Дружбы (28 октября 2009 года, Россия) — за большой вклад в развитие культурных связей с Российской Федерацией, сохранение и популяризацию русского языка и русской культуры.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Джон Эллис Боулт на сайте издательства «Искусство XXI век»

Искусствоведы США
Исследователи русского авангарда
Кураторы русского авангарда
Слейдовский профессор изобразительного искусства (Кембриджский университет)